Тисуль — посёлок городского типа в Кемеровской области России, административный центр Тисульского района и Тисульского городского поселения.

Население —  чел. ().

Климат 
Климат Тисуля - умеренный континентальный.

Это один из самых тёплых населённых пунктов Кемеровской области. Вследствие особенностей рельефа и экспозиции горных склонов в зимнее время здесь периодически дуют фёновые ветры, существенно повышающие температуру воздуха и уменьшающие относительную влажность. Так, 9 января 2015 года в 13 часов температура в посёлке повысилась до +7.4 градусов. При этом Тисуль расположен у широты Москвы (около 55 с.ш).

История 

Населённый пункт основан на левом берегу р. Тисулька в 1783 году как деревня Тисульская Дмитриевской волости Мариинского уезда Томской губернии. Рост деревни связан с развитием в Мариинской тайге золотодобычи. После строительства церкви получил статус села. Была попытка назвать село Троицким либо Тисульско-Троицким по наименованию прихода. С 1856 года с. Тисульское становится центром Дмитриевской волости.

В 1859 году в Тисуле было 948 жителей, 120 хозяйств; в 1911 — 3743 жителя, 557 хозяйств. Два маслобойных, 3 кожевенных завода, церковь, двухклассное училище, лечебница, аптека, почтовое отделение, волостное правление, сельская сборня, камера мирового судьи, резиденция лесничего и полицейского урядника.

С 1920 по 1924 годы — центр Тисульской волости, а с 1924 г. (с двумя перерывами) — центр района. В 1959 году преобразован в посёлок городского типа. На 1968 год в посёлке было 8,4 тыс. жителей.

Известные уроженцы и жители 
В селе родились:

 Михаил Дмитриевич Сметанин (1926—1974) — Герой Советского Союза (1945),
 Николай Васильевич Беседин (род. 1934) — советский поэт, прозаик, член Союза писателей России.

Население 
Население посёлка городского типа Тисуль на  год —  чел.

Инфраструктура 

В 60х годах 20 века здесь работают промкомбинат, пищекомбинат, кондитерская фабрика, комбинат бытового обслуживания. Центральная усадьба совхоза «Тисульский», контора колхоза «Революция» и др. сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Средняя и восьмилетняя школы, ШРМ, Дом культуры, Дом учителя, 2 библиотеки, несколько детских садов и яслей, кинотеатр, гостиница, почта, поссовет.

Достопримечательности 

Исторический центр поселка представлен единым ансамблем из пяти архитектурных памятников второй половины XIX века. Это бывшие купеческие дома и магазины. В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении зданий присутствуют элементы сибирского барокко, неорусского стиля.

В Тисуле установлен памятник жертвам белого террора.

Познакомиться с историей района можно в Историко-краеведческом музее. Постоянно действующие выставки: природа, археологическое прошлое Тисульского района, история крестьянского быта конца XIX - начала XX века. Идет работа над созданием постоянной экспозиции, отражающей историю района. Музей расположен в историческом здании - памятнике архитектуры 80-х годов конца XIX века.

Примечания

Источники 
 
 
 Почтовые индексы Кемеровской области 
 ОКАТО
 
 
 

Посёлки городского типа Кемеровской области
Районные центры Кемеровской области
Населённые пункты Тисульского района